Сукманиха — название населённых пунктов в России:
 Сукманиха — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Сукманиха — деревня в Щёлковском районе Московской области.